Нассенфельс — община в Германии, в земле Бавария.
 Крепость Нассенфельс — крепость, расположенная в коммуне Нассенфельс, вблизи баварского города Айхштет.